O Circuito Gaúcho de Rugby Sevens de 2009 foi um torneio de Rugby Sevens (7 jogadores por time) disputado por equipes do estado do Rio Grande do Sul, organizado e promovido pelo Grupo de Desenvolvimento do Rugby/RS hoje atual Federação Gaúcha de Rugby. O campeão de 2009 foi o Guará Rugby Clube.

Equipes Participantes

Classificação final 
1º Guará (Canela) - 77 pontos
2º Antiqua (Pelotas) - 69 pontos
3º URSM (Santa Maria) - 54 pontos
4º Corsários (Rio Grande) - 50 pontos
5º Farrapos (Bento Gonçalves) - 39 pontos
6º Pampas (São Leopoldo) - 21 pontos
7º Fronteira Sul (Bagé) - 15 pontos
8º Guaiba Juvenil (Guaíba) - 13 pontos

Campeão 

Competições de rugby do Rio Grande do Sul
Rugby de 2009 no Brasil‎